Il singolare del torneo di tennis Tampa Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Mike Estep 6-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Assente
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Chip Hooper (primo turno)
 Brian Gottfried (campione)

 Mel Purcell (quarti di finale)
 Hank Pfister (secondo turno)
 Tim Mayotte (quarti di finale)
 Harold Solomon (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampa Open 1982